

História 
Astrid da Bélgica — princesa da Bélgica
Astrid da Noruega — princesa da Noruega
Astrid da Suécia — rainha dos Belgas

Outros
Astrid (satélites)
1128 Astrid

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história